Таблица смертности (также таблица дожития) — упорядоченный по возрасту ряд чисел, характеризующий порядок вымирания поколения людей, один из важнейших инструментов демографической статистики, широко используется на практике в страховании (см. Актуарные расчёты).

Классификация таблиц смертности 
 по полу;
 по типу поселения (таблицы смертности городского и сельского населения);
 полные (включающие все возраста) и краткие (включающие возраста 0, 1, 5, 10, 15,…) таблицы смертности;
 таблицы смертности условного и реального поколения (последние рассчитываются крайне редко и только в научных целях).

Показатели таблицы и их общепринятые обозначения 

 х — возраст (от 0 до 100 лет; встречаются и другие верхние границы, например, 80 или 85 лет);
 lx («эль малое икс») — точное число доживающих до возраста х лет (l0 обычно принимается за 100000);
 dx= lx -lx+1— число умирающих при переходе от возраста х к возрасту х+1 лет;
 qx=dx / lx — вероятность умереть при переходе от возраста х к возрасту х+1 лет;
 рx=1-qx — вероятность дожития до возраста х+1 лет для лиц в точном возрасте х лет;
 Lx («эль большое икс») — среднее число живущих в возрасте х (с точки зрения демографии, это число человеко-лет, прожитых поколением в возрасте х), обычно рассчитывается как среднее арифметическое между lx и lx+1 для всех возрастов, кроме 0 (L0 рассчитывается по особой формуле ввиду крайней неравномерности распределения младенческой смертности);
 Тx — число человеко-лет, которое предстоит прожить совокупности людей, находящихся в возрасте х лет (сумма Lx от возраста х до верхнего возрастного предела таблицы);
 еx=Тx / lx — средняя ожидаемая продолжительность предстоящей жизни в возрасте х лет. Как правило, под ожидаемой продолжительностью жизни (ОПЖ) понимают ожидаемую продолжительность жизни при рождении, то есть е0, которая и является итоговым показателем таблицы смертности. ОПЖ — вовсе не средний возраст смерти, а число лет, которое в среднем предстоит прожить индивидам данного возраста, если на протяжении всей их жизни, до полного вымирания поколения, сохранится данный режим смертности, то есть повозрастные коэффициенты смертности останутся неизменными. Таким образом, ОПЖ при рождении является интегральным индикатором смертности в данный момент времени, не зависящим от возрастной структуры населения. Снижение или рост ОПЖ обуславливается динамикой смертности во всех возрастных группах населения.

Методы построения таблиц смертности 
 Метод Бёка
 Метод Буняковского

Исторический очерк 
Древнейшей дошедшей до нас таблицей смертности является таблица Ульпиана (II—III век н. э.).

Первая попытка построения таблицы смертности (для населения Лондона) принадлежит Джону Граунту (1662 год), однако только в 1693 году Э. Галлей построил достаточно полную таблицу. В России первую таблицу в начале XIX века построил К. Ф. Герман.

См. также 
 Смертность
 Модель смертности Гомперца-Мейкхема
 Популяционная динамика старения
 Страхование жизни

Примечания

Литература 
 Демографический энциклопедический словарь. — М.: Советская энциклопедия. Главный редактор Д. И. Валентей. 1985.
 Вандескрик К. Демографический анализ. — М.: Академический проект; Гаудеамус, 2005. — 272 с. ISBN 5-8291-0500-4, 5-98426-024-7.

Ссылки 
Human Life Table Database (HLD)
Human Mortality Database (HMD)
Australian Human Mortality Database (AHMD)
Canadian Human Mortality Database (CHMD)
The Japanese Mortality Database (JMD) 
United States Mortality Database (USMDB)
Latin American Human Mortality Database (LAHMD)   
Latin American Mortality Database (LAMBdA)
UN Model Life Tables for Developing Countries
UN Extended Model Life Tables
WHO-Global Health Observatory Life Tables
UK Government Actuary Department's Interim Life Tables
Actuarial Life Table from the U.S. Social Security department
US CDC Vital Statistics Reports
Ehemu Database
World Health Organisation Life Tables 

Демографическая теория
Продолжительность жизни
Актуарные расчёты
Смертность
Страховые термины